Albert Ramos Viñolas era il detentore del titolo ma è stato eliminato in semifinale da Federico Coria.

In finale Sebastián Báez ha battuto Federico Coria con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3.

Teste di serie  

  Diego Schwartzman (secondo turno)
  Francisco Cerúndolo (quarti di finale, ritirato)
  Albert Ramos Viñolas (semifinale)
  Sebastián Báez (Campione)

  Pedro Cachín (primo turno) 
  Federico Coria (finale) 
  Pedro Martínez (primo turno) 
  Bernabé Zapata Miralles (secondo turno)

Wildcard 

  Marcelo Tomás Barrios Vera (quarti di finale)
  Juan Manuel Cerúndolo (quarti di finale)

  Guido Pella (secondo turno)

Qualificati 

  Federico Delbonis (secondo turno)
  Luciano Darderi (secondo turno)

  Andrea Vavassori (primo turno) 
  Hugo Dellien (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Córdoba Open 2023